VM i badminton 2022 er det 27. VM i badminton afholdt af Badminton World Federation. Mesterskabet bliver afviklet i Tokyo Metropolitan Gymnasium i Tokyo, Japan i perioden 22. - 28. august 2022. Japan er VM-værtsland for første gang.

Medaljevindere

Medaljetabel

Resultater

Herresingle 

Herresinglemesterskabet har deltagelse af 64 spillere.

Damesingle 

Damesinglemesterskabet har deltagelse af 48 spillere.

Herredouble 

Herredoublemesterskabet har deltagelse af 48 par.

Damedouble 

Damedoublemesterskabet har deltagelse af 48 par.

Mixed double 

Mixed double-mesterskabet har deltagelse af 48 par.

Se også 
 Sudirman Cup 2022

Kilder 
 [ Tokyo 2022]

Noter 

Badminton i 2022
2022
Sport i Japan